Atomic puede referirse a:
 Atomic, revista australiana sobre tecnología y computadoras.
 Atomic Skis, fabricante de esquís austríaco.
 Atomic (jazz), quinteto de jazz noruego.
 Atomic Betty, una serie animada franco-canadiense.
 Atomic Monkey, una agencia de talentos japonesa encargada de representar seiyūs.
 Atomic, un álbum de Lit
 Atomic, una canción de Blondie